Roure kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Roure, Alpes-Maritimes, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Italien 

 Roure, Italien, Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar